Николай Александрович Каменских (род. 08.07.1906, Юго-Камский завод, Пермский край — дата и место смерти не известны) — слесарь-лекальщик Минского станкостроительного завода имени Октябрьской революции Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1909 году в многодетной семье рабочего-сталевара в посёлке Юго-Камский завод. Получил начальное образование.

В годы Гражданской войны был беспризорником.

1914—1919 — 2-х классное училище

В 1923 года четырнадцатилетнем подростком пошёл учеником на Лысьвенский машиностроительный завод.

1928—1929 — школа машинистов

июль 1919 — сентябрь 1928 — слесарь-токарь Юго-Камского завода

сентябрь 1928 — октябрь 1930 — служба в РККА

ноябрь 1930 — июль 1931 — секретарь комитета ВЛКСМ Юго-Камского завода

В 1931 году вступил в КПСС.

июль 1931 — июнь 1932 — зав. общим отделом Оханского РК ВКП(б)

июнь 1932 — март 1933 — редактор газеты Оханского леспромхоза

март 1933 — март 1935 — зам. редактора газеты «Колхозник»

март 1935 — март 1936 — редактор газеты «За электролитную медь» Пышлинского электролитного завода

март 1936 — октябрь 1937 — редактор газеты «Ударник» СУГРЭС

октябрь 1937 — август 1941 — редактор газеты «Красное Приуралье»

Во время Великой Отечественной войны работал на заводе.

август 1941 — декабрь 1943 — второй секретарь Осинского РК ВКП(б)

декабрь 1943 — апрель 1945 — второй секретарь Пермско-Ильинского РК ВКП(б)

В 1944 году отправился восстанавливать разрушенный Гомель.

апрель 1945 — октябрь 1946 — первый секретарь Нердвинского РК ВКП(б)

С 1948 года — слесарь-лекальщик на Минском машиностроительном заводе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1975 году вышел на пенсию.

Примечания

Источники 
 М. Гиль, Через годы, через расстояния// Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 1/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981.— 414 с., ил., стр. 321—325
 Каменских Николай Александрович
Члены КПСС